

Особове ім'я 
 Ґейбл — прізвище ()

Географічне місце 
 Ґейбл — гора у штаті Монтана, США
 Ґейбл-енд-Форленд — мис Північного острова Нової Зеландії
 Ґрейт-Ґейбл — гора в Озерному краю в Англії

Інше 
 Бей-енд-ґейбл () — архітектурний стиль, характерний для Торонто, Канада